Eduardo est un prénom masculin espagnol, italien et portugais. Il est porté par diverses personnalités :

Personnalités politiques 

 Eduardo Alberto Duhalde (né en 1941) est un ancien président de la Nation argentine (2002 - 2003).
 Eduardo Frei Montalva (1911 - 1982) est un homme politique chilien, président du Chili de 1964 à 1970.
 Eduardo Frei Ruiz-Tagle (né en 1942), fils de Eduardo Frei Montalva, est un homme politique chilien, président du Chili de 1994 à 2000.
 Eduardo Rodríguez Veltzé (né en 1956) est un homme politique bolivien, président par intérim de la Bolivie (2005 - 2006).
 Eduardo Dato Iradier (1856 – 1921) est un homme politique espagnol, plusieurs fois ministre.
 Eduardo Madina (né en 1976) est un homme politique espagnol.
 Eduardo Montealegre Rivas (né en 1955) est un homme politique nicaraguayen.
 Eduardo Lonardi (1896 - 1956) est un militaire putschiste et homme politique argentin, qui exerça la présidence du pays en 1955.
 Eduardo Camaño (né en 1946) est un homme politique argentin.
 Eduardo Zaplana Hernández-Soro (né en 1956) est un homme politique espagnol.
 Eduardo Dockendorff Vallejos (né en 1949) est un homme politique chilien.
 Eduardo Dibós Chappuis (1925 - 1973) est un homme politique péruvien, maire de Lima de 1970 à 1973.
 Eduardo Serra Rexach (né en 1946 ) est un homme politique et entrepreneur espagnol.
 Eduardo López de Romaña Alvizuri (1847 - 1912) est un ingénieur et homme politique péruvien, président du Pérou de 1899 à 1903.
 Eduardo Orrego Villacorta est un homme politique péruvien, maire de Lima de 1981 à 1983.
 Eduardo Medina Mora est un homme politique mexicain.
 Eduardo Ferro Rodrigues est un homme politique portugais.
 Eduardo Pinho Moreira (né en 1949) est un médecin et homme politique brésilien.

 Emilio Eduardo Massera (né en 1925) est un militaire argentin convaincu de crimes contre l'humanité.
 José Eduardo dos Santos (né en 1942) est le président de la République d'Angola depuis le .
 Roberto Eduardo Viola (1924 – 1994) est un militaire et chef d'État argentin qui exerça la présidence de la Nation en 1981.
 Johnny Eduardo Pinnock (né en 1946) est un homme politique angolais.
 Luis Eduardo Pérez Pagola (1774 - 1841) est un politicien uruguayen, président par intérim en 1830.

Sportifs

Footballeurs

Prénom utilisé comme pseudonyme 
 Eduardo (né en 1979), Eduardo Adelino da Silva, footballeur brésilien.
 Eduardo (né en 1980), Eduardo Ribeiro dos Santos, footballeur brésilien.
 Eduardo (né en 1982), Eduardo dos Reis Carvalho, footballeur portugais.
 Eduardo (né en 1983), Eduardo da Silva, footballeur croate d'origine brésilienne. 
 Eduardo (né en 1989), Eduardo José Diniz da Costa (né en 1989-), footballeur brésilien.
 Eduardo Henrique (né en 1995), footballeur brésilien.
 Eduardo Ratinho (né en 1987) est un footballeur brésilien. 
 Carlos Eduardo (né en 1987) est un footballeur brésilien.

Autre 
 Eduardo Costa (né en 1982) est un footballeur brésilien.
 Eduardo Florès (né en 1944) est un footballeur argentin.
 Eduardo César Daud Gaspar (né en 1978), plus connu sous le nom de Edu, est un footballeur brésilien.
 Eduardo Oliveira (né en 1972) est un footballeur franco-brésilien.
 Eduardo Ribeiro (né en 1980) est un footballeur brésilien.
 Eduardo Hurtado (né en 1969) est un footballeur équatorien.
 Eduardo Tuzzio (né en 1974) est un footballeur argentin.
 Eduardo Gonçalves de Andrade (né en 1947), plus connu sous le nom de Tostão, est un footballeur brésilien.
 Eduardo Fernando Gomes (né en 1981), dit Dady, est un footballeur portugais.
 Cristián Eduardo Zapata (né en 1986) est un footballeur colombien.
 Eduardo Berizzo (né en 1969) est un footballeur argentin.
 Luís Eduardo Schmidt (né en 1979), dit Edu, est un joueur de football brésilien.
 Juan Eduardo Esnáider (né en 1973) est un footballeur argentin.
 Carlos Eduardo Castro da Silva dit Cadu (né en 1982) est un footballeur brésilien.
 Juan Eduardo Eluchans (né en 1980), dit Elu, est un footballeur argentin.
 Bruno Eduardo Regufe Alves (né en 1981) est un footballeur portugais.

Autres sportifs 

 Edouardo Chozas Olmo (né en 1960) est un coureur cycliste espagnol.
 Eduardo Dávila Miura (né en 1974) est un matador espagnol.
 Eduardo Gallo Espinosa (né en 1984) est un matador espagnol.
 Eduardo Romero (né en 1954) est un golfeur argentin.
 Eduardo Horacio Laborde (né en 1967) est un joueur de rugby argentin.
 Eduardo Simone (né en 1974) est un joueur de rugby argentin.
 Eduardo Schwank (né en 1986) est un joueur de tennis argentin.
 Eduardo Bengoechea (né en 1959) est un joueur de tennis argentin.
 Eduardo Masso (né en 1964) est un joueur de tennis argentin.
 Eduardo Gonzalo (né en 1983) est un coureur cycliste espagnol.

Artistes 

 Eduardo Teixeira Coelho (1919 - 2005), alias Martin Sièvre, est un auteur de bande dessinée portugais.
 Eduardo Risso (né en 1961) est un dessinateur de bande dessinée argentin.
 Eduardo Chillida Juantegui (1924 - 2002) est un sculpteur basque espagnol.
 Eduardo Luigi Paolozzi (1924 – 2005) est un artiste écossais d'origine italienne.
 Eduardo Geada (né en 1945) est un réalisateur, professeur et essayiste portugais.
 Eduardo Ugarte y Pagés (1900 - 1955) est un réalisateur et scénariste de cinéma espagnol, exilé au Mexique en 1939.
 Eduardo Noriega (1916-2007) est un acteur mexicain.
 Eduardo Noriega (1973-) est un comédien espagnol.
 Eduardo Makaroff (né en 1954) est un musicien argentin, l'un des fondateurs du trio Gotan Project
 Eduardo Kac (né en 1962, son nom se prononce Katz) est un artiste contemporain américain.
 Eduardo Arroyo (né en 1937) est un peintre, lithographe et décorateur de théâtre espagnol.
 Eduardo Manet (né en 1930) est un écrivain et cinéaste français d’origine cubaine.
 Eduardo De Filippo (1900 - 1984) est un acteur, poète, scénariste et dramaturge italien.
 Eduardo María González-Pondal et Abente (1835 - 1917) a été un poète régionaliste galicien espagnol.
 Eduardo Estrada Palomo (1962 - 2003) est un acteur et chanteur mexicain.
 Eduardo Kingman (1913 - 1998) est un artiste équatorien.
 Eduardo Capetillo (né en 1970) est un acteur et chanteur mexicain.
 Eduardo Jonquieres (1918 - 2000) est un peintre argentin.
 Eduardo Del Pueyo (1905 - 1986) est un pianiste espagnol.
 Eduardo Peralta (né en 1958) est un auteur-compositeur-interprète chilien.
 Eduardo Santamarina (né en 1969) est un acteur mexicain.
 Eduardo Mata (1942 – 1995) est un chef d'orchestre et compositeur mexicain.
 Eduardo Hontiveros (1923 - 2008), parfois appelé Frère Honti, est un compositeur et musicien jésuite philippin.
 Eduardo Cruz (né en 1985) est un auteur-compositeur-interprète espagnol, frère de Penélope Cruz et Monica Cruz.
 Edouardo (né en 1954), de son vrai nom Eduardo Pisani, est un chanteur italien.
 Carlos Eduardo Taddeo (né en 1975), mieux connu sous son nom de scène Eduardo, chanteur, écrivain, activiste et compositeur de rap brésilien.

 Luiz Eduardo de Oliveira (né en 1944), plus connu sous son pseudonyme Leo, est un auteur de bande dessinée brésilien.

Autres personnalités, hommes de lettres 

 Eduardo Missoni (né en 1954) est un médecin italien qui a œuvré dans de nombreuses activités sociales et humanitaires.
 Eduardo Elisio Machado Souto de Moura (né en 1952) est un architecte portugais.
 Eduardo Hughes Galeano (né en 1940) est un écrivain et journaliste uruguayen.
 Eduardo Lourenço (né en 1923) est un essayiste, philosophe et écrivain portugais.
 Eduardo Mendoza (né en 1943) est un écrivain espagnol.
 Eduardo Berti (né en 1964) est un écrivain argentin.
 Eduardo Ladislao Holmberg (1852 - 1937) est un botaniste, zoologiste, géologue et un écrivain argentin.
 Eduardo Hernando Nieto (né en 1968) est un philosophe, écrivain et analyste politique péruvien.
 Eduardo Quisumbing y Arguelles (1895 - 1986) est un botaniste philippin.

 José Eduardo Agualusa est un journaliste, écrivain et éditeur angolais.

Voir aussi 

 Réserve nationale de faune andine Eduardo Avaroa, zone de protection de la nature, située aux frontières de l'Argentine et du Chili
 Base Presidente Eduardo Frei Montalva, base antarctique du Chili
 Province d'Eduardo Avaroa, en Bolivie.
 Edouardo, chanteur, écrivain, poète, peintre et activiste italien

Patronyme 
Elsa Eduardo (née en 1989), joueuse angolaise de basket-ball.
Mária Eduardo (née en 1973), joueuse angolaise de handball.
 Vivaldo Eduardo (né en 1966), entraîneur angolais de handball.